Municipio de Harrisville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harrisville (condado de Alcona, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alcona.
 Municipio de Harrisville (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.